Niemcy:
 Vippach – rzeka, dopływ Gramme

Zobacz też:
 Gramme-Vipach